Pegnitz (rivier), een rivier in Duitsland
 Pegnitz (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren